Суперкубок Франции по футболу 2015 года — 20-й матч Суперкубка Франции, в котором встретились чемпион и обладатель Кубка сезона 2014/15 ПСЖ и занявший 2-е место в чемпионате «Олимпик» из Лиона. Встреча прошла 1 августа на Стад Сапуто в Монреале. В 2009 году Монреаль уже принимал у себя матч за Суперкубок Франции.

На счету «Пари Сен-Жермен» было 4 Суперкубка Франции, в том числе два последних, а на счету «Лиона» 8 трофеев.

Матч

Отчёт о матче

Ссылки 
 Официальный отчёт

2015
Матчи ФК «Пари Сен-Жермен»
Матчи ФК «Олимпик Лион»
Футбол в Европе в 2015 году
Август 2015 года
События 1 августа
Спортивные соревнования в Монреале
Спорт во Франции в 2015 году
Спорт в Канаде в 2015 году